Colle delle Selle Vecchie – valico delle Alpi liguri sul confine italo-francese
 Enzo Vecchiè – calciatore italiano
 Vecchie – film del 2002 di Daniele Segre
 Vecchie glorie – cortometraggio d'animazione del 1939 della serie Merrie Melodies
 Via delle Vecchie – via di origini medievali a Ferrara